Полдинг () — англоязычная фамилия и топоним:

 Полдинг, Джон Бид (1794—1877) — первый католический иерарх Австралии.
  (1883—1935) — американский скульптор.
  (род. 1969) — британская велосипедистка.
 «Полдинг» — серия американских эскадренных миноносцев.

Топоним